Пётр Васильевич Лебеденко (, Сарапул — 11 февраля 2003) — русский и советский писатель, прозаик, сценарист, очеркист.

Биография 
С 13 лет воспитывался в детских домах. В 1934—1936 годах служил юнгой, матросом парусно-моторной шхуны.  по окончании 1-ой Краснознаменной Батайской летной школы становится лётчиком Гражданского воздушного флота.

Участник Великой Отечественной войны. Военный лётчик, совершивший более 800 вылетов, большинство из них в тыл противника, к партизанам, . Член ВКП(б) с 1942 года. С ноября 1944 года парторг эскадрильи.

После войны занялся литературным трудом. В 1957 году был принят в Союз писателей СССР. С 1974 по 1986 год Лебеденко — председатель Ростовской областной писательской организации. Несколько раз избирался членом правления СП РСФСР, членом ревизионной комиссии СП СССР.

Творчество 
Первая книга Лебеденко «Сказки Тихого Дона» издана в 1950 году в Ростове-на-Дону. В дальнейшем его книги издавались в Ростове и в Москве.

Герой его произведений — рабочие, летчики, партийные руководители — люди, воспитанный комсомолом и партией, живущие интересами своей страны. Сохраняя неизменной эту социально-психологическую основу характера героя, писатель проводит его через разные этапы истории нашей страны: 1930-е годы, Отечественную войну, послевоенный период, 1950—1960-е годы.

Написал ряд книг, посвящённых детям разных возрастов: повести «В дальнем лимане» (1954), "Шхуна «Мальва» (1964), «Клуб отважных» (1961), рассказы «Компас» (1962), сказки «Доброе сердце дороже красоты» (1959) и др.

Автор повестей, в том числе, документальных, романов, очерков, киносценариев.

Избранная библиография 
 «Навстречу ветрам» (1958)
 «Четвёртый разворот» (1972)
 «Дважды жить не дано» (1963)
 «Льды уходят в океан» (1966, 1971).
 «Особый рейс»,
 «Повесть о разведчике»,
 «Люди, как реки…»,
 «Черные листья» (1974),
 «Красный ветер» (1980)
 «Холодный туман» (1994)
 книги очерков
 «Человек в пути»,
 «Ровесники»,
 «Раздумья о мужестве»,
 «Сэр Джексон молчит» и др.

Экранизации 
 «Льды уходят в океан» — чёрно-белый фильм-спектакль 1972 года, по одноимённому роману
 «Товарищ бригада» — двухсерийный телефильм 1973 года по роману «Льды уходят в океан»
 «Когда человек улыбнулся» — фильм 1973 года по роману «Четвёртый разворот»

Награды 
Отмечен 16-ю правительственными наградами, в том числе зарубежными, в числе которых:
 орден Ленина (1986);
 орден Красного Знамени (25 октября 1942);
 орден Отечественной войны I степени (18 мая 1945);
 два ордена Отечественной войны II степени (1 июня 1944; 6 апреля 1985);
 орден Трудового Красного Знамени (1976);
 орден «Знак Почёта» (1966);
 серебряный «Крест Заслуги» (за боевые заслуги от Польши);
 медали: «За боевые заслуги» (1 ноября 1942), «За оборону Кавказа» (8 ноября 1944), «За победу над Германией» и др.

Литературные премии 
 Премия ВЦСПС и Союза писателей СССР за лучший роман о рабочем классе («Льды уходят в океан»).
 Премия СП РСФСР (за роман «Черные листья»).

Память 
 5 мая 2004 года в Ростове-на-Дону установлена мемориальная доска на доме № 1-а по Буденновскому проспекту, в котором Лебеденко прожил последние годы.
 Имя П. В. Лебеденко носят детская библиотека № 38 в Ростове-на-Дону и библиотека № 6 в Красном Сулине.

Примечания 

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели СССР
Лётчики Великой Отечественной войны
Члены Союза писателей СССР
Лауреаты премии ВЦСПС и Союза писателей СССР
Члены КПСС